Дискографія британського співака Елтона Джона в загальному обсязі нараховує 30 студійних альбомів, 4 живі альбоми, 17 компіляцій, 128 синглів, 3 саундтреки і 3 присвяти.

Альбоми

Студійні альбоми

1969–1979

1980–1989

1992–2010

Живі альбоми

Саундтреки

Компіляції

Міні-альбоми
 1979 The Thom Bell Sessions US #51
 1989 The Complete Thom Bell Sessions
 2003 Remixed EP

Сингли

1968—1974

1975—1979

1980s

1990s

2000s

За участю Джона Елтона

Не зазначений у титрах

Відео альбоми
 The Very Best of Elton John (2000; оригінальне відео випущено 1990)
 Elton John Live in Barcelona (2000; оригінальне відео випущено 1992)
 Love Songs (2001; оригінальне відео випущено 1995)
 Classic Albums – Elton John: Goodbye Yellow Brick Road (2001)
 Elton John One Night Only: The Greatest Hits Live at Madison Square Garden (2001)
 Live in Australia (2003?; оригінальне відео випущено 1987)
 To Russia with Elton (2004; оригінальне відео випущено 1979)
 Dream Ticket (2004; 4-DVD box set)
 Two Rooms: Celebrating the Songs of Elton John & Bernie Taupin (2005; оригінальне відео випущено 1991)
 Elton 60 – Live at Madison Square Garden (2 DVD set) (2007)
 Elton John: The Red Piano (2 DVD, 1 CD set; 1 Blu-ray Disc, 2 CD set)  (2008; Best Buy exclusive)

Примітки 

Елтон Джон
Джон, Елтон